Лос Арболитос има више значења:

 Лос Арболитос, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Арболитос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Арболитос (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Арболитос (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Арболитос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Арболитос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Арболитос (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арболитос (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арболитос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арболитос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арболитос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арболитос, Ел Триунфо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арболитос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арболитос (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арболитос (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арболитос, Чогита (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арболитос (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арболитос (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арболитос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арболитос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арболитос (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арболитос (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арболитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Арболитос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Арболитос, Марселина Камачо Лопез (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Арболитос (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Арболитос (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Арболитос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арболитос (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Арболитос (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Арболитос (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Арболитос (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Арболитос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Арболитос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Арболитос (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Арболитос (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Арболитос (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Арболитос (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику